Robert Nickle (17686-1855) – ufficiale britannico
 Robert Nickle (1919-1980) – artista statunitense